«Случай» — югославский фильм-драма 1969 года, режиссёр Ватрослав Мимица
 «Случай» — польский фильм-драма 1981 года, режиссёр Кшиштоф Кесьлёвский
 «Случай» — американский фильм-драма 2003 года, режиссёр Том Фицджералд
 «Случай» — российский короткометражный фильм 2004 года, режиссёр Игорь Николаев